Flyboys ist der Name von:

Filmen:
 Flyboys – Helden der Lüfte
 The Flyboys (Originaltitel) – Deutscher Titel: Sky Busters – Die Himmelsstürmer

Büchern:
 Flyboys: A True Story of Courage, ein Buch von 2003 von James Bradley